Csehország
 Hamr, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Hamr na Jezeře, település a Česká Lípa-i járásban
 Hamr, Litvínov település része a Mosti járásban
 Hamr, Val településrésze a Tábori járásban